Девулф — фамилия.

Представители:
 ДеВулф, Норин (род. 1984) — американская актриса.
 Девулф, Стан (род. 1997) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Девулф, Филип (род. 1972) — бельгийский теннисист и спортивный журналист.